317 км, 317-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 317 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 684092.
 317 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 215436.
 317 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 846251.